Замосць (город)
 Замосць (концентрационный лагерь)